Fons (godheid), de Romeinse verpersoonlijking van de bron
Fons, een jongensnaam, afgeleid van Alfons
Fons (F.C. De Kampioenen), een personage
Fons (Friesland) (Fûns), een plaats in Friesland.
Føns (parochie), een plaats in Denemarken
Føns (plaats), een plaats in Denemarken

 Fons (Ardèche)
 Fons (Gard)
 Fons (Lot)
 Fons-sur-Lussan, Gard